Варен:

Топоним 
 Варен — город в Германии, районный центр, расположен в земле Мекленбург — Передняя Померания.
 Варен — монтережийский город.
 Варен — коммуна в Дордони.
 Варен — коммуна в Верхней Гаронне.
 Варен — коммуна в Эндре и Луаре.
 Варен — коммуна в Тарне и Гаронне.
 Варен — коммуна во Вьенне.
 Варен — коммуна в Йонне.
 Варен — бывшая коммуна Сены и Уазы.
 Варен-ан-Аргон — коммуна в Мёзе.
 Варен-ан-Круа — коммуна в Сомме.
 Варен-Возель — коммуна в Ньевре.
 Варен-Жарси — коммуна в Эсоне.
 Варен-ле-Гран — коммуна в Соне и Луаре.
 Варен-ле-Макон — коммуна в Соне и Луаре.
 Варен-ле-Нарси — коммуна в Ньевре.
 Варен-Сент-Онора — коммуна в Верхней Луаре.
 Варен-Сен-Совёр — коммуна в Соне и Луаре.
 Варен-су-Дэн — коммуна в Соне и Луаре.
 Варен-сюр-Алье — коммуна в Алье.
 Варен-сюр-Алье — кантон во Франции, находится в регионе Овернь, департамент Алье.
 Варен-сюр-Фузон — коммуна в Эндре.
 Варен-сюр-Луар — коммуна в Мене и Луаре.
 Варен-сюр-Морж — коммуна в Пюи-де-Доме.
 Варен-сюр-Сен — коммуна в Сене и Марне.
 Варен-сюр-Теш — коммуна в Алье.
 Варен-сюр-Юссон — коммуна в Пюи-де-Доме.
 Варен-сюр-Аманс — бывшая коммуна Верхней Марны.
 Варен-Шанжи — коммуна в Луаре.

Замок 
 Замок Варен-л'Анфан в Эпинё-ле-Сегене в Майене.

Персоналии 
 Варен, Бернхард — германо-голландский географ.
 Варен, Жан (1607—1672) — французский медальер, резчик монетных штемпелей и скульптор.